San Nicolás est non seulement la traduction espagnole de , mais également :

Toponyme

San Nicolás, quartier de Buenos Aires ;
 San Nicolás de los Arroyos, arrondissement de la province de Buenos Aires, dont la capitale est San Nicolás de los Arroyos.

San Nicolás, une commune de la province de Ñuble.

San Nicolás de Bari, ville et municipalité de la province de Mayabeque.

San Nicolás del Puerto, commune d’Andalousie ;
 San Nicolás de Tolentino, ancien nom de la commune de La Aldea de San Nicolás de la province de Las Palmas de Gran Canaria, dans les Îles Canaries.

Île San Nicolas, la plus lointaine des îles de Californie faisant partie du comté de Ventura.

San Nicolás, situé dans le département de Santa Bárbara ;
 San Nicolás, situé dans le département de Copán.

San Nicolás, une municipalité du département d'Estelí.

San Nicolas, une municipalité de la province de Batangas.

San Nicolás : capitale de la paroisse civile d'Antolín Tovar Aquino de la municipalité de San Genaro de Boconoíto dans l'État de Portuguesa.
 San Nicolás : localité de la paroisse civile de Pueblo Cumarebo de la municipalité de Zamora dans l'État de Falcón.

Navire 
 San Nicolás, un navire de ligne de 80 canons en service dans l'Armada espagnole, lancé en 1769.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme